Marie Tereza Württemberská (* 12. listopadu 1934, Altshausen) je bývalá manželka prince Henriho Orleánského, hraběte z Paříže a vévodkyně z Montpensier.

Život 
Narodila se 12. listopadu 1934 v Altshausenu jako dcera vévody Filipa Albrechta Württemberského a jeho manželky druhé manželky Rosy Rakousko-Toskánské.

Dne 5. července 1957 se v Dreuxu vdala za prince Henriho Orleánského, syna Henriho Orleánského a jeho manželky princezny Isabely Orleánsko-Braganzské. Spolu mají pět dětí:
 Marie (* 3. ledna 1959) ∞ 1989 princ Gundakar Lichtenštejnský (* 1949)
 François (* 7. února 1961 – 30. prosince 2017)
 Blanche Elisabeth (* 10. září 1963)
 Jan (* 19. května 1965) ∞ 2009 Philomena de Tornos y Steinhart
 Eudes (* 18. března 1968) ∞ 1999 Marie-Liesse de Rohan-Chabot

Dne 3. února 1984 bylo manželství rozvedeno a ve stejný rok jí hrabě Henri předal titul vévodkyně z Montpensier.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzské kněžny (Orléans)
Württemberské vévodkyně
Narození 12. listopadu
Narození v roce 1934
Žijící lidé
Ženy